Игры в Группе D на чемпионате мира 1998 года проходили с 12 по 24 июня 1998 год. Группа состояла из Парагвая, Болгарии, Испании и Нигерии.

В последнем рейтинге сборных ФИФА на момент начала чемпионата Парагвай был на 29-м месте, Болгария — на 35-м, Испания — на 15-м и Нигерия на 74-м месте. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, играла с командой, занявшей 2-е место в Группе C, а команда, занявшая 2-е место, играла с победителем Группы C.

Парагвай — Болгария

Испания — Нигерия

Нигерия — Болгария

Испания — Парагвай

Нигерия — Парагвай

Испания — Болгария 

Чемпионат мира по футболу 1998